Mostowlany – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek
 Mostowlany (gromada)
 Mostowlany-Kolonia
 Mostowlany (rejon grodzieński)
 Mostowlany (rejon lidzki)